Banni steht für:

 Banni (North Bank Region), eine gambische Ortschaft in der North Bank Region
 Banni (Upper River Region), eine gambische Ortschaft in der Upper River Region